Eternal Winter е видео албум на немската NS black metal група Absurd, издаден през 1992 година, с времетраене 23 минути и 36 секунди. Първи запис на групата.

Изпълнители 
 Роналд Мьобус (Wolf) – вокал, бас

Песни

Източници

Външни препратки 
 Eternal Winter // Encyclopaedia Metallum 

Видео албуми на Absurd
Музикални албуми от 1992 година